Dacryodes är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Dacryodes ingår i familjen Burseraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kinesträdordningen
Dacryodes